Šmarska cesta je naziv več cest:
 Šmarska cesta, Koper
 Šmarska cesta, Ljubljana 
 Šmarska cesta, Sevnica
 Šmarska cesta, Škofljica
 Šmarska cesta, Velenje